Olivença, comune brasiliano dello stato dell'Alagoas
 Olivença, (in castigliano Olivenza), comune spagnolo conteso con il Portogallo